15-й женский молодёжный чемпионат Европы по волейболу (финальный турнир) проходил с 7 по 15 сентября 1996 года в Анкаре (Турция) с участием 12 сборных команд, составленных из игроков не старше 19 лет. Чемпионский титул выиграла молодёжная сборная Италии.

Команды-участницы 
 Турция — команда страны-организатора;
 Россия, Италия, Германия — по итогам молодёжного чемпионата Европы 1994;
 Греция, Испания, Польша, Румыния, Украина, Франция, Хорватия, Чехия — по результатам квалификации.

Квалификация 
Квалификация (отборочный турнир) чемпионата прошла с 22 по 26 мая 1996 года с участием 24 команд. Были разыграны 8 путёвок в финальный турнир европейского первенства. От квалификации освобождены Турция (команда страны-организатора), Россия, Италия, Германия (по итогам предыдущего чемпионата Европы). 

Отборочный турнир включал один групповой этап, по две лучшие команды из групп которого вышли в финальную стадию чемпионата Европы.

Система розыгрыша 
Соревнования состояли из предварительного этапа и плей-офф. На предварительной стадии 12 команд-участниц были разбиты на 2 группы, в которых играли в один круг. По две лучшие команды из групп вышли в полуфинал плей-офф и далее определили призёров чемпионата. По такой же системе итоговые 5—8-е и 9—12-е места разыграли команды, занявшие в группах соответственно 3—4-е и 5—6-е места

Предварительный этап

Группа 1 

7 сентября
 Германия — Чехия 3:0 (15:8, 15:6, 15:11); Франция — Хорватия 3:1 (14:16, 15:10, 16:14, 15:9); Италия — Украина 3:0 (15:3, 15:9, 15:9).

8 сентября
 Франция — Чехия 3:0 (15:8, 15:9, 15:4); Украина — Хорватия 3:1 (16:14, 9:15, 15:12, 15:8); Италия — Германия 3:0 (15:4, 15:8, 15:7).

9 сентября
 Чехия — Украина 3:2 (4:15, 15:9, 14:16, 15:6, 15:9); Италия — Хорватия 3:0 (15:4, 15:12, 15:1); Франция — Германия 3:0 (15:8, 15:13, 15:4).

11 сентября
 Италия — Чехия 3:0 (15:10, 15:7, 15:2); Украина — Франция 3:2 (15:9, 15:11, 2:15, 10:15, 15:12); Хорватия — Германия 3:2 (15:12, 4:15, 15:3, 10:15, 15:11).

12 сентября
 Италия — Франция 3:0 (15:7, 15:1, 15:7); Хорватия — Чехия 3:2 (17:16, 16:17, 4:15, 15:5, 18:16); Украина — Германия 3:1 (17:16, 16:17, 15:2, 15:13).

Группа 2 

7 сентября
 Россия — Польша 3:0 (15:11, 15:13, 15:8); Греция — Турция 3:0 (15:10, 15:9, 15:7); Румыния — Испания 3:0 (15:12, 15:11, 15:4).

8 сентября
 Польша — Греция 3:1 (15:10, 15:3, 7:15, 15:5); Румыния — Турция 3:2 (4:15, 10:15, 15:12, 15:11, 15:12); Россия — Испания 3:0 (15:7, 15:2, 15:1).

9 сентября
 Греция — Румыния 3:0 (15:10, 16:14, 15:3); Россия — Турция 3:0 (15:13, 15:0, 15:7); Польша — Испания 3:0 (15:6, 15:7, 15:3).

11 сентября
 Россия — Греция 3:0 (15:7, 15:9, 15:6); Турция — Испания 3:1 (15:6, 15:9, 13:15, 15:12); Польша — Румыния 3:0 (15:11, 15:8, 15:9).

12 сентября
 Греция — Испания 3:0 (16:14, 15:6, 15:4); Польша — Турция 3:0 (15:3, 15:5, 15:7); Россия — Румыния 3:0 (15:9, 15:0, 15:3).

Плей-офф

Полуфинал за 9—12-е места 
14 сентября
 Германия — Испания 3:0 (15:4, 17:15, 15:12).
 Чехия — Турция 3:1 (4:15, 15:12, 15:8, 15:10).

Полуфинал за 5—8-е места 
14 сентября
 Украина — Румыния 3:0 (15:7, 17:15, 15:5).
 Хорватия — Греция 3:1 (10:15, 15:8, 15:6, 15:9).

Полуфинал за 1—4-е места 
14 сентября
 Италия — Польша 3:1 (15:9, 15:6, 11:15, 15:9).
 Россия — Франция 3:0 (15:7, 15:10, 15:13).

Матч за 11-е место 
15 сентября
 Турция — Испания 3:1 (15:9, 15:2, 9:15, 15:8).

Матч за 9-е место 
15 сентября
 Германия — Чехия 3:2 (14:16, 15:10, 15:10, 8:15, 15:7).

Матч за 7-е место 
15 сентября
 Греция — Румыния 3:2 (12:15, 15:8, 15:9, 14:16, 18:16).

Матч за 5-е место 
15 сентября
 Украина — Хорватия 3:0 (15:3, 15:13, 15:7).

Матч за 3-е место 
15 сентября
 Польша — Франция 3:0 (15:10, 15:10, 15:11).

Финал 
15 сентября
 Италия — Россия 3:0 (15:9, 15:9, 15:9).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Италия: Элеонора Ло Бьянко, Соня Джория, Элиза Тогут, Алессандра Казоли, Франческа Никора, Франческа Пиччинини, Наталия Вигано, Валентина Боррелли, Анна Ваня Мелло, Элена Галастри, Мануэла Капони, Николетта Лучани. Главный тренер — Марко Аурелио Мотта. 

  Россия: Анна Артамонова, Анастасия Беликова, Елена Василевская, Анжела Гурьева, Олеся Макарова, Наталья Овчинникова, Елена Плотникова, Наталья Сафронова, Елена Сенникова, Ирина Тебенихина, Елена Фильманович, Ольга Чуканова. Главный тренер — Валерий Юрьев.

  Польша: Агнешка Рабка, Эва Каспрув, Агата Карчмажевская, Агнешка Косматка, Магдалена Садовская, Дорота Бурдзель, Йоанна Кулиговская, Камила Франтчак, Каролина Цяшкевич, Малгожата Глинка, Элеонора Дзенкевич, Сильвия Пыця.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Франческа Пиччинини
 Лучшая нападающая:  Ирина Тебенихина
 Лучшая блокирующая:  Анастасия Беликова
 Лучшая связующая:  Елена Василевская
 Лучшая на подаче:  Ангелина Грюн
 Лучшая на приёме:  Елена Плотникова
 Самая результативная:  Малгожата Глинка

Примечания

Ссылки 
 Сайт Европейской конфедерации волейбола
 Архив волейбольных результатов
 European Volleyball Championship U20 1996. women.volleybox

1996
1996 год в волейболе
Чемпионаты Европы в Турции